Westfeld steht für: 

 Westfeld (Neuss), Stadtteil der nordrhein-westfälischen Stadt Neuss
 Westfeld (Schmallenberg), Ortschaft in der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Westfeld (Sibbesse), Ortsteil der Gemeinde Sibbesse im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Zeche Westfeld, Zeche im Ibbenbürener Steinkohlerevier

Westfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Friedrich Gotthard Westfeld (1746–1823), Klosteramtmann in Weende
 Max Westfeld (1882–1971), deutschamerikanischer Porträt-, Genre-, Stillleben- und Landschaftsmaler
 Walter Westfeld (1889–?), Kunstsammler und Kunsthändler

Siehe auch:
 Westenfeld
 Westerfeld (Begriffsklärung)
 Westfield